Zyklon B oder Zyklon-B steht für:
 Zyklon B, Blausäure-haltiges Schädlingsbekämpfungsmittel, u. a. benutzt zwischen 1942 und 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zum Zwecke des Massenmords
 Zyklon-B, norwegisches Musikprojekt
 Zyklon B (Band), deutsches rechtsextremes Technoprojekt
 Zyklon-B, sowjetische bzw. russische Satellitenbaureihe, siehe Parus (Satellit)
 ZyklonBeatz, antisemitische Berliner Hip-Hop-Band

Siehe auch:
 Zyklon (Begriffsklärung)